Clover Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clover Mountain (Alaska)	
 Clover Mountain (Colorado)	
 Clover Mountain (Idaho)	
 Clover Mountain (Kalifornien)	
 Clover Mountain (Nevada)